Милош Трифуновић се односи на:
Милош Трифуновић (политичар) (1871-1957), српски политичар.
Милош Трифуновић (фудбалер) (1984-), српски фудбалер.